Nadroga Football Association é um clube de futebol de Fiji. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol das Fiji